

Sigle 
 Gabonese Red Cross  – Croce Rossa gabonese
 Ghisa Rigata Cerchiata – caratteristiche di costruzione di una bocca da fuoco in artiglieria

Codici 
 grc – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua greca antica (fino al 1453)
 GRC – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Grecia